Bonner

Personaggi 

 Anthony Bonner, ex cestista ed allenatore statunitense
 Edmund Bonner, vescovo cattolico britannico
 Elena Bonnėr, attivista sovietica
 Jo Bonner, politico statunitense
 Matt Bonner, ex cestista statunitense
 Pat Bonner, ex calciatore irlandese

Altro 

 Contea di Bonner, contea nello stato dell'Idaho
 Bonner Durchmusterung, catalogo stellare
 Bonner Hütte, malga sul Corno di Fana
 Sfera di Bonner, sistema di misurazione dell'energia dei neutroni